1981/82 was het 44ste seizoen van de Divizia A en het 64ste kampioenschap van Roemenië.

Eindstand 

(K) = verdedigend kampioen, (B) = verdedigend bekerwinnaar, (N) = gepromoveerd

Dinamo Boekarest

Topschutters

Externe links 
 Seizoen 1981/82 bij romaniansoccer.ro

Roemeens voetbalseizoen